Людмила Ивановна Марченко (; род. 28 марта 1983 года, Смела, Черкасская область) — украинский фасилитатор, корпоративный тренер.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Она окончила Тернопольский национальный экономический университет по трем специальностям: «Предпринимательство», «Финансы и налогообложение», «Экономическая кибернетика».

Проводит обучение для ВПЛ в проекте ПРООН «Развитие навыков предпринимательской деятельности среди ВПЛ и местного населения Луганской и Донецкой областей».

Марченко работает ведущим специалистом департамента обучения и развития персонала ООО «Эпицентр К» и ООО «Новая линия».

Бизнес-тренер ООО «Территория бизнеса».

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 63 в списке. На время выборов: ведущий специалист департамента обучения и развития персонала ООО «Эпицентр К», член партии «Слуга народа». Проживает в Тернополе.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ, председатель подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины.

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Грузией.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Тернопольского национального экономического университета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Женщины-политики Украины